Een oude naam voor Celje, een stad in Slovenië
 Celeia (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier